ENL est un sigle pouvant signifier :
 Enquête nationale sur le logement, une enquête statistique réalisée par l'INSEE tous les quatre à cinq ans ;
 Loi portant engagement national pour le logement, une loi du  ;
 Europe des nations et des libertés, un groupe politique du Parlement européen fondé en , d'extrême-droite ;
 English National League, une ancienne ligue de hockey sur glace d'Angleterre.
 Entente Nord Lozère football Entente Nord Lozère